Doganella – zona di Napoli nella III Municipalità e IV Municipalità.
 Doganella – frazione di Cisterna di Latina in Provincia di Latina.
 Doganella – frazione di Orbetello in Provincia di Grosseto.